До списку лускокрилих Естонії віднесено метеликів і молі, що були зареєстровані в Естонії.

Метелики

Головчаки 
 Erynnis tages
 Pyrgus malvae
 Pyrgus serratulae
 Pyrgus alveus
 Heteropterus morpheus
 Carterocephalus silvicola
 Carterocephalus palaemon
 Thymelicus lineola
 Thymelicus sylvestris
 
 Hesperia comma

Косатцеві 
 Махаон — Papilio machaon
 Подалірій — Iphiclides podalirius
 Мнемозина — Parnsssius mnemosyne

Біланові 

 Білан жилкуватий — Aporia crataegi
 Білан капустяний — Pieris brassicae
 Білан ріпаковий — Pieris rapae
 Pieris napi
 
 Leptidea sinapis
 Anthocharis cardamines
 Gonepteryx rhamni
 Colias palaeno
 Colias hyale'
 Colias crocea Сонцевики 
 Сонцевик кропив'яний — Aglais urticae Сонцевик адмірал — Vanessa atalanta   Vanessa cardui   Limenitis camilla Стрічкарка тополева — Limenitis populi Apatura iris — Apatura iris   Apatura ilia Сонцевик павиче око — Inachis io Ванесса чорно-руда — Nymphalis xanthomelas Бараниця грушева — Nymphalis polychloros Жалібниця — Nymphalis antiopa Сонцевик фау-біле — Polygonia vau-album   Polygonia c-album   Araschnia levana   Euphydryas maturna   Euphydryas aurinia   Mellicta diamina   Mellicta athalia   Mellicta aurelia   Melitaea phoebe   Melitaea cinxia   Melitaea didyma   Argynnis aglaja   Argynnis niobe   Argynnis adippe   Argynnis paphia   Argynnis laodice         Argynnis pandora   Boloria selene   Boloria euphrosyne      Boloria dia   Boloria titania      Boloria aquilonaris   Boloria eunomia   Erebia ligea      Melanargia galathea   Oeneis jutta   Hipparchia semele   Aphantopus hyperantus   Pararge aegeria      Lasiommata maera   Lopinga achine   Maniola jurtina   Hyponephele lycaon   Coenonympha hero      Coenonympha arcania   Coenonympha pamphilus   Coenonympha tullia Riodinidae 
 Люцина — Hamearis lucina Синявцеві 
  Thecla betulae Strymon ilicis Strymon w-album Strymon pruni Callophrys rubi Lycaena virgaureae Lycaena tityrus Lycaena alciphron Lycaena phlaeas Lycaena dispar Lycaena hippothoe Everes argiades  Cupido minimus Celastrina argiolus Pseudophilotes vicrama Scolithantides orion Glaucopsyche alexis Maculinea arion Plebeius idas Plebeius argus Aricia artaxerxes Aricia eumedon Cyaniris semiargus Vacciniina optilete Polyommatus icarus Polyommatus amandus Polyommatus bellargus Polyommatus coridon Agrodiaetus damon Молі 
 Adelidae 
 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
  Zeller, 1839
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)

 Alucitidae 
  Zeller, 1841
  Linnaeus, 1758
  Hübner, 1813

 Argyresthiidae 
  Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
  Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
  Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
  Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
  Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
  Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839

 Batrachedridae 
 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

 Bedelliidae 
 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

 Blastobasidae 
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839

 Brahmaeidae 
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)

 Bucculatricidae 
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
  Sulcs, 1990
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

 Chimabachidae 
 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
  (Hübner, 1822)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis ultimana (Krulikovsky, 1909)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
  (Duponchel, 1842)

 Coleophoridae 
 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora absinthii Wocke, 1877
 Coleophora adelogrammella Zeller, 1849
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora arctostaphyli Meder, 1934
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
  (Duponchel, 1843)
  Heinemann, 1877
  (Kollar, 1832)
  Benander, 1939
  Wocke, 1874
  Zeller, 1839
  Zeller, 1839
  Hackman, 1945
  (Fabricius, 1794)
  Zeller, 1849
  Zeller, 1868
  (Hübner, 1796)
  Zeller, 1839
  Lienig & Zeller, 1846
  Herrich-Schäffer, 1855
  Zeller, 1849
  Zeller, 1849
  Klemensiewicz, 1902
  (Duponchel, 1843)
  (Vallot, 1802)
  (Linnaeus, 1758)
  Herrich-Schäffer, 1855
  Zeller, 1838
  (Hübner, 1796)
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora gnaphalii Zeller, 1839
 Coleophora graminicolella Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora hackmani (Toll, 1953)
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora idaeella Hofmann, 1869
 Coleophora inulae Wocke, 1877
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora millefolii Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora murinella Tengstrom, 1848
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
 Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora plumbella Kanerva, 1941
 Coleophora potentillae Elisha, 1885
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
 Coleophora riffelensis Rebel, 1913
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora scabrida Toll, 1959
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora squamosella Stainton, 1856
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora violacea (Strom, 1783)
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

 Cosmopterigidae 
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)

 Cossidae 
 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

 Crambidae 
 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
  (Tengstrom, 1865)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria conchella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria permiacus (W. Petersen, 1924)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus heringiellus Herrich-Schäffer, 1848
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Eudonia alpina (Curtis, 1850)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Gesneria centuriella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Loxostege commixtalis (Walker, 1866)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Ostrinia peregrinalis (Eversmann, 1852)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pediasia truncatellus (Zetterstedt, 1839)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea elutalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
 Udea nebulalis (Hübner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Douglasiidae 
  (Zeller, 1839)
 Tinagma anchusella (Benander, 1936)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

 Drepanidae 
 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

 Elachistidae 
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix carduella (Hübner, 1817)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria silesiaca Heinemann, 1870
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista bruuni Traugott-Olsen, 1990
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista littoricola Le Marchand, 1938
 Elachista nolckeni Sulcs, 1992
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
 Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista diederichsiella E. Hering, 1889
 Elachista eleochariella Stainton, 1851
 Elachista eskoi Kyrki & Karvonen, 1985
 Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista fuscofrontella Sruoga, 1990
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista nobilella Zeller, 1839
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista serricornis Stainton, 1854
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
 Elachista utonella Frey, 1856
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia pyrausta (Pallas, 1771)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perittia farinella (Thunberg, 1794)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

 Endromidae 
 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

 Epermeniidae 
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

 Erebidae 
 Arctia caja (Linnaeus, 1758)
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
 Calliteara abietis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catocala adultera Menetries, 1856
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphantria cunea (Drury, 1773)
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setema cereola (Hübner, 1803)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

 Eriocraniidae 
 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
 Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

 Gelechiidae 
  (Clerck, 1759)
  Svensson, 1966
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1796)
  (Clerck, 1759)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Duponchel, 1843)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  A. Sulcs & I. Sulcs, 1983
  (Treitschke, 1833)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1859)
  (Duponchel, 1838)
  (Linnaeus, 1758)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Thunberg, 1794)
  (Fabricius, 1798)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Douglas, 1850)
  (Haworth, 1828)
  (Douglas, 1850)
  (Zeller, 1839)
  (Tengstrom, 1848)
  Anikin & Piskunov, 1996
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1854)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Tengstrom, 1869)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1796)
  (Zeller, 1868)
  (M. Hering, 1924)
  (Douglas, 1852)
  Karsholt, 1981
  (Walker, 1864)
  (Schmid, 1863)
  (Treitschke, 1833)
  (Douglas, 1851)
  (Douglas, 1851)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Preissecker, 1914)
  (Tengstrom, 1848)
  (Christoph, 1872)
  (Zeller, 1839)
  (Haworth, 1812)
  (Douglas, 1851)
  (Stainton, 1855)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Douglas, 1850)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Hübner, 1793)
  (Fabricius, 1794)
  (Heyden, 1865)
  (Fabricius, 1794)
  (Fabricius, 1775)
  (Thunberg, 1794)
  (Treitschke, 1835)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Rebel, 1937)
  (Schlager, 1849)
  (Fabricius, 1781)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Zeller, 1847)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Heinemann, 1870)
  (Zeller, 1839)
  (Duponchel, 1843)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  Douglas, 1852
  Krulikovsky, 1905
  Zeller, 1839
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  Herrich-Schäffer, 1854
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Hübner, 1817)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Staudinger, 1859)
  (Nowicki, 1864)
  (Strand, 1902)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Haworth, 1828)
  (Linnaeus, 1758)
  (Wocke, 1871)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Duponchel, 1843)
  (Hübner, 1796)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  Gozmany, 1954
  (Linnaeus, 1758)
  (Stainton, 1851)
  (Zeller, 1839)
  (Amsel, 1936)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Curtis, 1837)
  (Heinemann, 1870)
  (Frey, 1870)
  (Staudinger, 1883)
  (Stephens, 1834)
  (Zeller, 1839)
  (Douglas, 1850)
  (Gozmany, 1957)
  (Zeller, 1839)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Douglas, 1850)
  (Hübner, 1817)
  (Geyer, 1832)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Treitschke, 1835)
  (Staudinger, 1876)
  (Haworth, 1828)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1805)
  (Fabricius, 1794)
  (Thunberg, 1794)
  (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1839)
  Teich, 1893
  (Zeller, 1839)
  (Clerck, 1759)
  (Sircom, 1850)
  (Treitschke, 1833)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  Povolny, 1968
  (Fuchs, 1902)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  (Heinemann, 1870)
  (Fuchs, 1886)
  (Pfaffenzeller, 1870)
  (E. Hering, 1889)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Treitschke, 1833)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
  (Stainton, 1863)
  (Zeller, 1839)
  (Wolff, 1958)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Hübner, 1813)
  (Nowicki, 1860)
  (Haworth, 1828)
  (Stephens, 1834)
  (Herrich-Schäffer, 1854)

 Geometridae 
 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758)
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera leptographa Wehrli, 1936
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Carsia sororiata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma infuscata (Tengstrom, 1869)
 Dysstroma latefasciata (Blocker, 1908)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
 Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tartuensis Mols, 1965
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis pyropata (Hübner, 1809)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
 Eupithecia gelidata Moschler, 1860
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia thalictrata (Pungeler, 1902)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Heterothera serraria (Lienig, 1846)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia lapponaria (Boisduval, 1840)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria loricaria (Eversmann, 1837)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Malacodea regelaria Tengstrom, 1869
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Timandra griseata Petersen, 1902
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839)
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Glyphipterigidae 
  Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1796)
  (Fabricius, 1781)
  (Scopoli, 1763)
  (Fabricius, 1781)
  (Stephens, 1834)
  Boyd, 1859
  (Stephens, 1834)
  (Scopoli, 1763)
  (Thunberg, 1788)

 Gracillariidae 
  (Fabricius, 1798)
  (Zeller, 1839)
  (Thunberg, 1794)
  (Nickerl, 1864)
  (Scopoli, 1763)
  (M. Hering, 1928)
  (Hübner, 1796)
  (Linnaeus, 1761)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  Jackh, 1972
  (Haworth, 1828)
  (Fabricius, 1781)
  (Tengstrom, 1848)
  (Hübner, 1813)
  Stephens, 1835
  (Fabricius, 1794)
  (Stainton, 1848)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1850)
  (Stainton, 1854)
  (Stainton, 1850)
  (Stainton, 1848)
  (Wocke, 1862)
  (Stainton, 1850)
  Svensson, 1976
  (Bjerkander, 1790)
  (Zeller, 1839)
  (Stephens, 1834)
  (W. Fletcher, 1885)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Fabricius, 1781)
  (Zeller, 1846)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Zeller, 1846)
  (Nicelli, 1851)
  (Hübner, 1796)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Bouche, 1834)
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1761)
  (Zeller, 1846)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Zeller, 1846)
  (Kumata, 1963)
  (Le Marchand, 1936)
  (Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1781)
  (Schrank, 1802)
  (Zeller, 1846)
  (Stainton, 1851)
  (Logan, 1851)
  (Frey, 1856)
  (Zeller, 1846)
  (Treitschke, 1833)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1851)
  (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1839)
  (Bjerkander, 1790)
  (Sircom, 1848)
  (Zeller, 1846)
  (Frey, 1855)
  (Zeller, 1846)
  (Nicelli, 1852)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Gerasimov, 1933)
  (Haworth, 1828)
  (Hübner, 1817)
  (Stephens, 1835)

 Heliozelidae 
 Antispila metallella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

 Hepialidae 
 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

 Incurvariidae 
 Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

 Lasiocampidae 
 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma japonica (Leech, 1889)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

 Limacodidae 
 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Lyonetiidae 
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera orobi (Stainton, 1869)
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839

 Lypusidae 
 Lypusa maurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

 Micropterigidae 
 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

 Momphidae 
  (Hübner, 1796)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1819)
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stephens, 1834)
  (Curtis, 1839)
  (Stainton, 1851)
  (Treitschke, 1833)
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Braun, 1921)
  (Humphreys & Westwood, 1845)

 Nepticulidae 
 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella continuella (Stainton, 1856)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella desperatella (Frey, 1856)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lediella (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

 Noctuidae 
 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia fennica (Tauscher, 1837)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Athetis lepigone (Moschler, 1860)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa excelsa (Kretschmar, 1862)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa mandarina (Freyer, 1845)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Blepharita amica (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina kadenii Freyer, 1836
 Caradrina montana Bremer, 1861
 Caradrina petraea Tengstrom, 1869
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis andereggii (Boisduval, 1832)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia praecana Eversmann, 1843
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
 Euxoa eruta (Hübner, 1817)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa ochrogaster (Guenee, 1852)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis ononis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia nordstroemi Horke, 1952
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Netrocerocora quadrangula (Eversmann, 1844)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
 Trigonophora flammea (Esper, 1785)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Victrix umovii (Eversmann, 1846)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
 Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
 Xestia agathina (Duponchel, 1827)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia collina (Boisduval, 1840)
 Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)
 Xylomoia strix Mikkola, 1980

 Nolidae 
 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nola karelica Tengstrom, 1869
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Nycteola svecicus (Bryk, 1941)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

 Notodontidae 
 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pygaera timon (Hübner, 1803)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

 Oecophoridae 
 Aplota nigricans (Zeller, 1852)
 Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia luticiliella (Erschoff, 1877)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

 Opostegidae 
 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

 Plutellidae 
 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
 Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839)

 Praydidae 
 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

 Prodoxidae 
 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia morosa Zeller, 1852
 Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846)
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Psychidae 
 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica charlottae (Meier, 1957)
 Dahlica fennicella (Suomalainen, 1980)
 Dahlica lazuri (Clerck, 1759)
 Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
 Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Proutia rotunda Suomalainen, 1990
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Siederia rupicolella (Sauter, 1954)
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
 Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

 Pterophoridae 
 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oidaematophorus vafradactylus Svensson, 1966
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932

 Pyralidae 
 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Ephestia mistralella (Milliere, 1874)
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
 Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1847)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota lucipetella (Jalava, 1978)
 Sciota rhenella (Zincken, 1818)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

 Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

 Roeslerstammiidae 
 Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)

 Saturniidae 
 Aglia tau (Linnaeus, 1758)
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)

 Schreckensteiniidae 
 Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

 Scythrididae 
 Scythris cicadella (Zeller, 1839)
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris empetrella Karsholt & Nielsen, 1976
 Scythris inspersella (Hübner, 1817)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris penicillata (Chretien, 1900)
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
 Scythris siccella (Zeller, 1839)
 Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Scythris tributella (Zeller, 1847)

 Sesiidae 
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)

 Sphingidae 
 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1879)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

 Stathmopodidae 
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

 Thyrididae 
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

 Tineidae 
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Kocak, 1981
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1794)
  (Stainton, 1849)
  (Zeller, 1852)
  (Heyden, 1863)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Tengstrom, 1848)
  (Scott, 1858)
  (Zeller, 1846)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Tengstrom, 1848)
  (Fabricius, 1781)
  (Haworth, 1828)
  (Benander, 1939)
  (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1839)
  (Clerck, 1759)
  (Clemens, 1859)
  Karsholt & Nielsen, 1976
  (Fabricius, 1787)
  (Linnaeus, 1758)
  (Matsumura, 1931)
  (Tengstrom, 1848)
  (Fabricius, 1794)
  Svensson, 1953
  Wocke, 1877
  Linnaeus, 1758
  Haworth, 1828
  Opheim, 1965
  Thunberg, 1794
  (Hummel, 1823)
  (Sodoffsky, 1830)
  (Linnaeus, 1758)

 Tischeriidae 
  (Wocke, 1871)
  Stainton, 1858
  (Bjerkander, 1795)

 Tortricidae 
  (Hübner, 1817)
  (Linnaeus, 1758)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1791)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Haworth, 1811)
  (Goeze, 1783)
  (Duponchel, 1836)
  (Fabricius, 1794)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Duponchel, 1835)
  (Treitschke, 1835)
  Kawabe, 1963
  (Donovan, 1806)
  (Eversmann, 1844)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Stephens, 1852)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
  (Westwood, 1854)
  (Zetterstedt, 1839)
  (M. Hering, 1924)
  (Fabricius, 1794)
  (Clerck, 1759)
  (Treitschke, 1830)
  (Haworth, 1811)
  (Treitschke, 1830)
  (Hübner, 1817)
  (Fabricius, 1781)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1835)
  (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828)
 Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis rhenana Muller-Rutz, 1920
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis subarcuana (Douglas, 1847)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia unitana (Hübner, 1799)
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis infida (Heinrich, 1926)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis lineana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips betulana (Hübner, 1787)
 Archips crataegana (Hübner, 1799)
 Archips oporana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Eversmann, 1844)
  (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Thunberg, 1797)
  Falkovitsh, 1966
  (Nolcken, 1870)
  (Haworth, 1811)
  Caradja, 1916
  (Hübner, 1799)
  (Christoph, 1872)
  Bengtsson, 1989
  (Duponchel, 1836)
  (Frolich, 1828)
  (Haworth, 1811)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Hübner, 1817)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Scopoli, 1763)
  Schlager, 1847
  (Scopoli, 1763)
  (Duponchel, 1843)
  (Treitschke, 1835)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1845)
  (Hübner, 1817)
  (Muller, 1764)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Fabricius, 1776)
  (Guenee, 1845)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1819)
  (Treitschke, 1830)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Hübner, 1799)
  (Doubleday, 1849)
  (Treitschke, 1835)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Wocke, 1856)
  (Rossler, 1864)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
  (Haworth, 1811)
  (Stephens, 1834)
  (Hübner, 1799)
  Duponchel, 1842
  (Westwood, 1854)
  (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1811)
  Zeller, 1847
  Zeller, 1847
  (Barrett, 1874)
  (Saxesen, 1840)
  (Hübner, 1823)
  (Treitschke, 1835)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Zeller, 1841)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Danilevsky, 1963)
  (Hübner, 1800)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Kuznetsov, 1962)
  (Guenee, 1845)
  (Fabricius, 1794)
  (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
  (Duponchel, 1836)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Saxesen, 1840)
  (Frolich, 1828)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Pierce & Metcalfe, 1915)
  (Tengstrom, 1848)
  (Treitschke, 1830)
  (Danilevsky, 1948)
  Stephens, 1852
  Knaggs, 1867
  (Duponchel, 1843)
  (Kremky & Maslowski, 1933)
  (Toll, 1942)
  (Wolff, 1955)
  (Linnaeus, 1758)
  (Treitschke, 1830)
  (Scopoli, 1763)
  Busck, 1906
  Guenee, 1845
  (Haworth, 1811)
  Heinemann, 1863
  McDunnough, 1935
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stephens, 1852)
  (Thunberg, 1791)
  (Clerck, 1759)
  (Scopoli, 1763)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema similana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia crenana (Hübner, 1799)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
 Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, 1824)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
 Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma fulvana Stephens, 1834
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
 Eucosma messingiana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
 Eucosma scorzonerana (Benander, 1942)
 Eucosma suomiana (A. Hoffmann, 1893)
 Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796)
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813)
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita caecana Schlager, 1847
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita discretana Wocke, 1861
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
 Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
 Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991
 Lobesia euphorbiana (Freyer, 1842)
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene germmana (Hübner, 1799)
 Pammene ignorata Kuznetsov, 1968
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pelochrista infidana (Hübner, 1824)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
 Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
 Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
 Phiaris dissolutana (Stange, 1866)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacionia duplana (Hübner, 1813)
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)

 Uraniidae 
 Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)

 Urodidae 
 Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

 Yponomeutidae 
 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Euhyponomeutoides ribesiella (Joannis, 1900)
 Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848)
 Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839)
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

 Ypsolophidae 
 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha blandella (Christoph, 1882)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sarmaticella (Rebel, 1917)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

 Zygaenidae 
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae'' (Denis & Schiffermuller, 1775)

Див. також 

 Список денних метеликів Санкт-Петербурга і Ленінградської області

Посилання 
 Estonian diurnal butterflies in the collections of the Museum of Zoology at Tartu University

Джерела 
 J.Viidalepp et al. Eesti liblikad, Tallinn, 2000
Комахи Європи
лускокрилі
Фауна Естонії
е